Emili Lèpid Escipió (en llatí Aemilius Lepidus Scipio) era germà de Lèpid el triumvir. Sembla que va ser adoptat per un membre de la família Escipió. Únicament se l'esmenta lluitant al costat del seu pare Marcus Aemilius Q. F. M. N. Lepidus (cònsol el 78 aC) contra l'aristocràcia, i va morir en un dels combats l'any 77 aC.

Referències 

Emili Lepid Escipio
Escipio, Emili Lepid
Militars romans